Francisco de Asís de Borbón y Martínez-Bordiú (Madrid, 22 de noviembre de 1972 - Pamplona, 7 de febrero de 1984) fue el hijo primogénito de Alfonso de Borbón y Dampierre, duque de Cádiz y de Anjou y de María del Carmen Martínez-Bordiú y Franco.

Familia e infancia 

Francisco de Asís nació en la Clínica de San Francisco de Asís de Madrid, siendo hijo de Alfonso de Borbón y Dampierre, duque de Cádiz y duque de Anjou y de María del Carmen Martínez-Bordiú y Franco, nieta del dictador Francisco Franco. Su padre fue considerado por algunos sectores monárquicos franceses, como jefe de la Casa de Borbón de Francia, heredero por tanto de sus últimos reyes de la dinastía Borbón desde la muerte de su padre, el infante Jaime de Borbón en 1975.

En su bautismo, recibió los nombres de Francisco de Asís Alfonso Jaime Cristóbal Víctor José Gonzalo Cecilio de Borbón y Martínez-Bordiú, siendo apadrinado por su bisabuelo materno, el general Franco, y por su bisabuela paterna, la princesa Vittoria Ruspoli de Poggio Suasa.

El 25 de abril de 1974 nació su hermano Luis Alfonso.

El 3 de agosto de 1975, su padre le otorgó el título de duque de Borbón, aunque el uso de este título no está legalmente reconocido en España.

Muerte 

El domingo 5 de febrero de 1984, cinco minutos antes de las ocho de la tarde, su padre conducía un turismo Citroën CX GTI, cuando sufrieron un accidente automovilístico al chocar, rebasada una señal de alto, contra un camión Pegaso en el cruce del ramal de salida de la autopista A15 (hoy AP15) con la carretera comarcal C-101 (hoy N-113) en el término de Corella (Navarra), cerca de Cintruénigo, cuando volvían de esquiar en la estación de Astún. El fatídico cruce está situado en la coordenada 42.1192224,-1.7462210 pero en la actualidad se encuentra desfigurado debido a que la carretera N-113 fue sobreelevada mediante un viaducto.

Falleció a las 15.15 horas en el Hospital de Navarra, por paro cardíaco, el 7 de febrero de 1984 a los 11 años de edad. Desde los primeros momentos de su ingreso en el centro sanitario Fran, -como se conocía al primogénito de los duques de Cádiz- se encontraba clínicamente muerto. Presentaba un encefalograma plano. La noticia de su fallecimiento fue comunicada por el propio director del hospital el doctor Cristóbal Martínez-Bordiú, abuelo materno del niño, quien a su vez la transmitió a la familia. Ésta acogió el hecho, según testigos presenciales, con serenidad.

Su padre, Alfonso de Borbón, su hermano, Luis Alfonso, y la institutriz de los niños, Manuela Sánchez Prat, también heridos en el accidente, fueron trasladados al Hospital de Navarra, en Pamplona, encontrándose graves. Su padre no pudo estar en su entierro al estar su propia vida en peligro.

Francisco de Asís fue sepultado en el Cementerio de Mingorrubio (El Pardo), el 8 de febrero de 1984. Posteriormente, a la muerte de su padre, sus restos fueron trasladados al Monasterio de las Descalzas Reales de Madrid.

Ancestros

Referencias

Enlaces externos 
 Genealogía Martínez-Bordiú

 El País

Casa de Borbón en España
Fallecidos por accidentes de tráfico
Niños fallecidos
Fallecidos en Pamplona
Nacidos en Madrid